

Sigle 
 Human resource development
 Human rights defender – Difensore dei diritti umani

Codici 
 HRD – codice ISO 4217 del dinaro croato

Altro 
 HRD Motor – casa motociclistica italiana
 HRD Motorcycles – casa motociclistica britannica